Розетти — фамилия.

Известные носители 
 Розетти, Антонио (ок. 1750—1792) — немецкий композитор и контрабасист.
 Розетти, Роберто (род. 1967) — итальянский футбольный арбитр.

Вымышленные персонажи 
 Джип Розетти — герой американского драматического телесериала «Подпольная империя» на канале HBO.

См. также 
 Росетти
 Россетти